Óscar Espinosa is de naam van verschillende personen:
 Óscar Espinosa Villarreal, Mexicaans politicus
 Óscar Espinosa Chepe, Cubaans dissident